The Shipping News (boek), een boek van Annie Proulx uit 1993
 The Shipping News (film), een boek van Lasse Hullström uit 2001, naar bovenstaand boek
 Shipping News, een Amerikaanse postrock- en posthardcoreband